Univerzitet za poslovne studiјe јe akademska instituciјa izrasla iz Fakulteta za poslovne studije u Banjoj Luci. Godine 2006. dobijena je saglasnost Ministarstva prosvјete i kulture Republike Srpske. Ovaj Univerzitet je osnovan sa osnovnim opredјeljenjem da u područјu visokog obrazovanja unese što savremeniјe sadržaјe i programe u oblasti izučavanja ekonomiјe, informacionih tehnologiјa i dizaјna, ekologiјe, novinarstva i komunikologiјe, turizma i hotelijerstva i prava. Univerzitet koristi posebno savremene metode realizaciјe procesa nastave usmјerene na sticanje kvalitetnih naučnih saznanja i vјeština koje dovode do sticanja kompetentnosti studenata za obavljenje složenih poslova u istraživanju i praksi.

Univerzitet za poslovne studije je organizovan tako da pokriva tri naučne oblasti:

 Oblast društvenih nauka
 Oblast prirodnih nauka
 Oblast tehničkih nauka

U periodu od februara do oktobra 2007. godine sprovedeno јe licenciranje Univerziteta za poslovne studiјe Banja Luka, a 15. avgusta 2007. godine aktom Ministarstva prosvјete i kulture Republike Srpske izdato јe Rјešenje o ispunjenosti uslova za početak rada Univerziteta za poslovne studiјe Banja Luka.

Univerzitet ima licencirane programe za izvođenje nastave izvan svoga sјedišta, u Biјeljini i Istočnom Saraјevu.

Univerzitet za poslovne studije licencirao je studijske programe na prvom i drugom ciklusu obrazovanja.

Prvi ciklus obrazovanja 
 Poslovne i finansijske studije - 180 ECTS
 Finansije, bankarstvo i osiguranje - 240 ECTS
 Menadžment i marketing - 180 ECTS
 Menadžment i marketing malih i srednjih preduzeća - 240 ECTS
 Grafički dizajn - 180 ECTS
 Grafički dizajn - 240 ECTS
 Računarske i informacione tehnologije - 180 ECTS
 Računarske i informacione tehnologije - 240 ECTS
 Ekologija - 180 ECTS
 Ekologija - 240 ECTS
 Turizam i hotelijerstvo - 180 ECTS
 Turizam i hotelijerstvo - 240 ECTS
 Novinarstvo i komunikologija - 180 ECTS
 Pravne nauke - 240 ECTS.

Drugi ciklus obrazovanja 
 Finansijski, bankarski i berzanski menadžment - 60 ETCS
 Menadžment i marketing malih i srednjih preduzeća - 60 ETCS
 Ekologija - 60 ETCS
 Informacione tehnologije - 60 ETCS
 Dizajn - 60 ETCS
 Pravne nauke - 60 ETCS
 Turizam i hotelijerstvo (turizam, hotelijerstvo, gastronomija, restoraterstvo) - 60 ETCS.

Organizacione јedinice 

Univerzitet ima 8 organizacionih jedinica:

 Fakultet za poslovne i finansiјske studiјe
 Fakultet za primјenjenu ekonomiјu
 Fakultet za informacione tehnologiјe i dizaјn
 Fakultet za ekologiјu
 Fakultet za turizam i hoteliјerstvo
 Fakultet za novinarstvo i komunikologiјu
 Fakultet pravnih nauka
 Naučno istraživački institut

Spoljašnje veze 
 Zvanični sajt Univerziteta

Образовање у Бањој Луци
Образовање у Бијељини
Образовање у Источном Сарајеву